

Patronymes 
 Gaston Boca (1903-2000), auteur français de roman policier et de science-fiction.
 Angelo Del Boca (1925-), écrivain et historien italien.
 Lorenzo Del Boca (1951-), journaliste et essayiste Italien.

Toponymes

Boca Samí, village de l'île de Curaçao.

La Boca, quartier de Buenos Aires.

Microrégion de Boca do Acre, subdivision du sud de l'État de l'Amazonas.
 Boca do Lixo, ancien quartier de São Paulo.

Boca de Jaruco, village de la province de La Habana.

Boca de Huérgano, commune de la province de León.

Boca, ancienne localité de Californie.
 Boca Raton, ville de Floride.
 Boca Chica Key, Boca Chita Key et Boca Grande Key îles des Keys au sud de la péninsule de Floride.

Boca del Monte, hameau de Guatemala Ciudad

Boca, commune de la province de Novare dans le Piémont.

Boca del Río, ville de l'État de Veracruz.

un corregimiento de la province de Chiriqui

Vyšná Boca, village de région de Žilina.
 Nižná Boca, village de région de Žilina.

Boca del Cufré, ville du département de San José.



Localités 
 Boca de Aroa : capitale de la paroisse civile de Boca de Aroa, dans la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón ;
 Boca de Chávez : capitale de la paroisse civile de Boca de Chávez dans la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Grita : capitale de la paroisse civile de Boca de Grita de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 Boca del Pao : la capitale de la paroisse civile de Boca del Pao dans la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Río : chef-lieu de la municipalité de Península de Macanao dans l'État de Nueva Esparta ;
 Boca de Tocuyo : capitale de la paroisse civile de Boca de Tocuyo, dans la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón ;
 Boca de Uchire : chef-lieu de la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui.

Subdivisions 
 Boca de Aroa : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de José Laurencio Silva dans l'État de Falcón ;
 Boca de Chávez : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Juan de Capistrano dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Grita : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira ;
 Boca del Pao : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Boca de Tocuyo : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Monseñor Iturriza dans l'État de Falcón.

Clubs sportifs 
 Boca Juniors de Cali, club colombien de football.
 Club Atlético Boca Juniors, club argentin omnisports.
 Club Atlético Boca Juniors, club argentin de basket-ball.

Autres 
 Boca, vin italien de la région Piémont.
 Boca de calça, mouvement de capoeira.
 , film de Flavio Frederico.
 Canapé Boca, œuvre de Salvador Dali.
 Fosse Boca, ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
 Town Center at Boca Raton, centre commercial de Floride.

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme